Ilton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Ilton (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Ilton (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshure (Anglia)
 Ilton-cum-Pott – civil parish